Muzyka
 Free as a Bird – piosenka angielskiego zespołu The Beatles (1995)
 Free as a Bird – album studyjny angielskiego zespołu Supertramp (1987)